Фінал Кубка конфедерацій 2013 () — футбольний матч, який визначив переможця Кубка конфедерацій 2013. Матч пройшов 30 червня на стадіоні «Маракана» в Ріо-де-Жанейро між збірними Бразилії та Іспанії. Збірна Бразилії перемогла з рахунком 3-0 відзначившись голами Фреда та Неймара. Ця перемога у фіналі стала четвертою для бразильської команди (третьою підряд) та перекреслила безпрограшну 29-матчеву ходу іспанської команди.

Шлях до фіналу 

| style="background:#c1e0ff;"|Підсумкове становище
| colspan="2" style="text-align: center;"|

|}
| colspan="2" style="text-align: center;"|
|- style="vertical-align:top; background:#c1e0ff;"
|Суперник
|Результат
||Плей-оф
|Суперник
|Результат
|-
|align=left|
|2-1
| style="background:#c1e0ff;"|Півфінал
|align=left|
|0-0 (7-6 пен.)
|}

Деталі матчу

Джерела

Посилання 
 Кубок Конфедерацій 2013 на сайті ФІФА 

2013 у футболі
2013
Матчі збірної Бразилії з футболу
Матчі збірної Іспанії з футболу
Події 30 червня
Червень 2013